Nuottakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notgrundet (klippa i Finland, Nyland, lat 60,12, long 24,83), 
 Nuottakari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Nuottakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,93, long 21,43), 
 Nuottakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,59, long 21,46), 
 Nuottakari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Notgrundet (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Nuottakari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,28, long 27,18), 
 Nuottakari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,42, long 27,41), 

Robotskapade Finlandförgreningar